Опі́лля — широке поле в оточенні лісів.

Географія 
 Опілля — західна частина Подільської височини
 Опілля (Владимирське Опілля) — природна та історична область у Владимирській і Івановській областях Росії

Інше 
 «Опілля» — підприємство харчової промисловості України в Тернополі.

Див. також 
 Опольє — село в Кінгісеппському муніципальному районі Ленінградської області, центр Опольєвського сільського поселення
 Ополе — місто в Польщі, столиця Опольського воєводства